Hina Sugita – calciatrice giapponese
 Katsuhiko Sugita – ex cestista giapponese
 Tomokazu Sugita – doppiatore giapponese
 Yūichi Sugita – tennista giapponese
 Yukiya Sugita – calciatore giapponese

Pagine correlate
 Stazione di Sugita